Barrie est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme 
Barrie est un nom de famille
 Barbara Barrie (né en 1931), actrice américaine
 J. M. Barrie (1860-1937), romancier et nouvelliste écossais
 Chris Barrie (né en 1960), acteur britannique
 Mona Barrie (1909 - 1964), actrice britannique
 Tyson Barrie (né en 1991, est un joueur de hockey sur glace canadien
 Wendy Barrie (1912 - 1978), actrice britannique

Barrié est le nom de famille de
 Jean Léonard Barrié (1762 - 1848), général du Premier Empire

Barrie est le prénom de
 Barrie Dunn, acteur et producteur canadien
 Barrie G.M. Jamieson (né en 1934), biologiste australien
 Barrie Mitchell, dessinateur de bande dessinée britannique
 Barrie M. Osborne (né en 1944), producteur de cinéma américain
 Barrie Truman (né en 1936), entraîneur de football anglais . 
 Barrie John Unsworth (né en 1934), homme politique australien

Toponyme 
 Barrie, cité de l'Ontario au Canada
 Gordon/Barrie Island, municipalité de l'Ontario
 Barrie, circonscription provinciale ontarienne
 Barrie, circonscription fédérale ontarienne
 Barrie—Simcoe, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1996-1997)
 Barrie—Simcoe—Bradford, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1997-2003)

Autre 
 Little Barrie, groupe de musique britannique
 Barrie, manufacture écossaise spécialisée dans le cachemire de luxe.

Voir aussi 
 Barry, page d'homonymies

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme